Příjmení Kaleta nosí více významných osobností:

 Adolf Kaleta (1925–2018) – český voják
 Alfred Kaleta (1907–1988) – český a československý politik
 Bronislav Kaleta (* 1922) – český malíř a grafik
 Petr Kaleta (* 1972) – český historik, slavista a vysokoškolský pedagog
 Robin Kaleta (* 1980) – český lyžař
 Zbyšek Kaleta (* 1962) – český protestantský duchovní, publicista a podnikatel

Externí odkazy